Дженьюа́ри Кри́стен Джонс (; ) — американская актриса и фотомодель.

Биография

Ранние годы 
Родилась 5 января 1978 года в городе Су-Фолс, штат Южная Дакота. Родители наградили её таким необычным именем в честь героини романа Жаклин Сюзанн «Once Is Not Enough» Дженьюари Уэйн. После окончания Roosevelt High School в Су-Фолсе Дженьюари начала модельную карьеру. Долгое время она являлась лицом марки «Abercrombie & Fitch».

Карьера 
В 1999 году сыграла свою первую роль в телефильме «Женское общество». Получила известность благодаря роли в сериале «Безумцы», в котором снималась с 2007 по 2015 год.

С 2015 по 2018 год снималась в сериале «Последний человек на земле».

Личная жизнь 
С апреля 2009 года является спикером крупнейшей океанологической компании Oceana, которая борется за вымирающие виды акул.

13 сентября 2011 года родила сына, которого назвала Ксандер Дейн Джонс.

Фильмография

Награды и номинации 
 В 2002 году журнал «Maxim» включил Дженьюари в список «100 самых красивых женщин».
 2009 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — драма» за сериал «Безумцы».
 2010 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — драма» за сериал «Безумцы».
 2010 — номинация на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за сериал «Безумцы».
 2010 — номинация на премию «Спутник» в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — драма» за сериал «Безумцы».
 3 номинации (2008, 2011, 2016) и 2 премии (2009, 2010) «Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» за сериал «Безумцы».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактрисы США